Rzepkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Rzepkowski (1935–1996), deutscher katholischer Theologe
 Mirosław Rzepkowski (* 1959), polnischer Sportschütze